Липск — топоним.

Белоруссия

Брестская область 
 Липск — деревня в Ганцевичском районе.
 Липск — деревня в Ляховичском районе.

Витебская область 
 Липск — деревня в Докшицком районе.

Минская область 
 Липск — деревня в Горелецком сельсовете Пуховичского района.
 Липск — деревня в Новоселковском сельсовете Пуховичского района.

Могилёвская область 
 Липск — деревня в Круглянском районе.

Польша 
 Липск — город в Подляском воеводстве., Аугустувский повят.
 Гмина Липск — городско-сельская гмина (волость) в Аугустувском повяте Подляского воеводства.

Германия 
 Липск () — верхнелужицкое и польское название Лейпцига.